Fagedet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Fagedet (1928–2017), französischer Fotograf
 Lucie Fagedet (* 2000), französische Filmschauspielerin